Beloit kan syfta på: 

 Beloit, Alabama
 Beloit, Kansas
 Beloit, Ohio
 Beloit, Wisconsin

Se även 
 South Beloit